Márquez Sterling puede referirse a:

Manuel Márquez Sterling (1872-1934) escritor y diplomático cubano.
Carlos Márquez Sterling (1898-1991) escritor y periodista cubano.